Козиха — название населённых пунктов в России:
 Козиха — деревня в Вичугском районе Ивановской области.
 Козиха — деревня в Немском районе Кировской области.
 Козиха — село в Ордынском районе Новосибирской области.